Semenivka o Seménivka puede referirse a:

Semenivka, localidad del raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en la óblast de Odesa (Ucrania).
Seménivka, localidad del raión de Podilsk en la óblast de Odesa (Ucrania).
Semenivka,  localidad del distrito de Kramatorsk en la óblast de Donetsk (Ucrania).
 Semenivka, localidad de la óblast de Poltava (Ucrania).
 Seménivka, localidad de la óblast de Chernígov (Ucrania).